Tremaine steht für Personen
 F. Orlin Tremaine, SF-Herausgeber
 Jeff Tremaine, Film- und TV-Produzent
 Kathleen Tremaine (1903–1980), britische Schauspielerin
 Morris S. Tremaine, US-Unternehmer und Politiker
 Scott Tremaine (* 1950), kanadischer Astrophysiker

weiteres
 (3806) Tremaine, ein nach Scott Tremaine benannter Asteroid
 Lady Tremaine, Figur im Film Cinderella – Wahre Liebe siegt

siehe auch
 Tremain
 Tremayne